Хоккейный клуб «Монфорт» — команда по хоккею с шайбой из города Маалот. Основан в 1999 году.

История 
Сразу после создания, команда из Маалота заняла первое место. Всего команда побеждала 4 раза в 2000, 2002, 2003 и 2010 году.
5 раза выигрывала серебряные медали и 3 раза бронзовые.
Главным тренером «Монфорт» Маалот является Эдуард Ревняга, выступавший за молодёжные клубы Латвии.
Эдуард Ревняга 7 раз становился чемпионом Израиля:
1999 — ХК Метула,
2000, 2002, 2003, 2010 — в составе «Монфорт» Маалот, в 2006 и 2007 году в составе Хоукс Хайфа.
С 2009 по 2016 годы команда один раз становилась чемпионом, 4 раза завоёвывала бронзу и 3 раза становилась бронзовым призёром.
Лучшими бомбардирами сезона 2015/2016 стали: Марк Ревняга 25 очков (18+7), Итай Бен Тов 21 очков (14+7), Виталий Шварцман 20 очков (14+6).
С 2011 года воспитанник клуба Дан Гофман игрет в Казани и в сезоне 2015/2016 играл за команду «Зилант Казань» U17 в первенстве России среди юношей
В сезоне 2015/2016 молодёжная команда «Монфорт» завоевала бронзовые медали в чемпионате своей возрастной группы.
Лучшими бомбардирами стали: Маром Моше Авраам 28 очков (23+5) и Даниэль Юнусов 26 очков (22+4).
Так же отличился Алекс Феклисов, который играя за молодёжную команду набрал 13 очков (12+1), а за основной состав 2 очка (1+1).

В 2018 году команда была расформирована, а в 2019 году на её базе была создана новая команда Маалот Вольвс.

Достижения

Чемпионаты страны 
  2000, 2002, 2003, 2010
  2001, 2004, 2009, 2011, 2013, 2016
  2012, 2014, 2015

Статистика выступлений в Чемпионате Израиля

Результаты выступления в ИзХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, Н — ничьи, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Д — дивизион

2000—2008 
 В этот период за победу начислялось 2 очка. С 2002 по 2005 год Плей-Офф не разыгрывался.

2009 
 Матчи Плей-Офф разыгрывались с 1/4 Финала.
 С сезона 2008/2009 за победу начали начислять 3 очка и были упразднены ничейные результаты.

2010—2015 
 В таблице указаны отдельно результаты регулярного сезона и финального этапа (без учёта игр предыдущего этапа, в отличие от турнирной таблицы, где подсчёт очков ведётся с учётом игр регулярного сезона).

2016 — н.в 
 Матчи Плей-Офф разыгрывались с 1/4 Финала.

Текущий состав 
 Верно на 31 июля 2018
 «Монфорт» Маалот Monfort Maalot

Международные соревнования 
Континентальный кубок про хоккею c шайбой 2000/2001

(Белград, СРЮ)

Континентальный кубок про хоккею c шайбой 2002/2003

(Белград, СРЮ)

Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2003/2004

(Загреб, Хорватия)

Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2010/2011

Вместо команды «Монфорт» Маалот, чемпиона Израиля 2010 года, играла команда ХК Бат-Ям

Известные спортсмены

Игроки сборной Израиля

Игроки юношеской сборной Израиля

См. также

Примечания

Ссылки 
 Монфорт Маалот на сайте Eliteprospects.com
 Чемпионы Израиля на сайте Hockeyarenas.net
 Сайт команды Хоукс Хайфа

Хоккейные клубы Израиля
Спорт в Маалоте